Antonio Danieli (1926-1944) – partigiano.
Antonio Danieli (1933) – rugbista a 15.